Рашид Рахматуллович Галлакберов (12 апреля 1966, Москва, СССР) — советский, российский футболист.

Карьера 
Воспитанник ДЮСШ Московско-Ярославского отделения МЖД Москва. В 16 лет попал в состав московского «Локомотива». Первые два сезона футболист выступал за дубль команды, а в 1984 году полузащитник дебютировал в основе «железнодорожников».

Затем в течение двух лет Галлакберов выступал во Второй советской лиге за московский «ФШМ». В 1987 году он вновь вернулся в «Локомотив». В первом же сезоне хавбек вместе со своими партнерами вышел в Высший дивизион. Всего, в элите советского футбола, Галлакберов провел 62 игры, в которых забил 2 мяча.

После распада СССР футболист уехал в Чехословакию, где в течение 3 лет играл в команде «Татран». В её составе полузащитник успел сыграть в первом первенстве Словакии по футболу, после отделения страны от Чехии. Кроме того, в 1992 году выиграл вместе с клубом Кубок Словакии.

Вернувшись в Россию Рашид Галлакберов выступал за команды «Сатурн» (Раменское), «Гигант» (Воскресенск), «Спартак-Телеком» (Шуя), «Торпедо» (Владимир).

Завершил свою карьеру футболист в 1999 году в московском «Москабельмете».

Достижения 
 Обладатель Кубка Словакии: 1992
 Обладатель Кубка МССЖ: 1987

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на медиасайте владимирского «Торпедо»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Татран»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Гигант» Воскресенск
Игроки ФК «Спартак-Телеком»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир